13. længdegrad kan henvise til:

 13. vestlige længdekreds
 13. østlige længdekreds